

Населені пункти та їхні частини

 Ґневошув — гміна в Козеницькому повіті Мазовецького воєводства
 Ґневошув — село в гміні М'єндзилесе Клодзького повіту Нижньосілезького воєводства
 Ґневошув — село в гміні Ґневошув Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Ґневошув — осада в гміні Конти-Вроцлавські Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства

Примітки